Командный чемпионат России по мотогонкам на льду 2023 — тридцать первый розыгрыш турнира.

Регламент соревнований

Участники чемпионата

Суперлига

Ход чемпионата

Итоговые результаты

Высшая лига

Ход чемпионата

Итоговые результаты

Примечания 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею